Кадамжай () — город в Киргизии. Административный центр Кадамжайского района Баткенской области.

История 
Возник как посёлок металлургов при сурьмяном комбинате. Указом от 28.07.1938 года поселение при руднике Кадамжай Халмионского района преобразовано в одноимённый рабочий посёлок.

Указом ПВС Киргизской ССР от 19 декабря 1940 г. посёлок Кадамжай переименован во Фрунзе.
27 сентября 2012 года получил статус города районного значения, при этом в его подчинение были переданы сёла Пульгон, Чал-Таш и Таш-Кия Орозбековского сельского округа (аильного аймака) Кадамжайского района.

В городе расположено озеро Джидалик — источник питьевой и целебной воды и рекреационная зона.

Название 
Название происходит от Кыргызкого кадамжай — «место, где ступала нога сподвижника Али»; могила святого; святое место.

Население 

С 2012 года в административном подчинении города находятся 3 пригородных села (Пульгон, Чал-Таш и Таш-Кия), суммарное население которых составляет 4600 жителей.

Общее население города и трёх пригородных сёл на 1 января 2016 года составляло 13 100 жителей, а в 2017 году — 13 200.

Вопреки своему административному статусу Кадамжай не является крупнейшим населённым пунктом района, так как село Уч-Коргон (12 874 жителей в 2009 году) опережает город по численности населения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Баткенской области
Города Киргизии
Бывшие посёлки городского типа Киргизии